

Histoire 
 Paris au  siècle : voir Histoire de Paris

Littérature 
 Paris au XXe siècle  un roman d'anticipation écrit par Jules Verne en 1860, mais paru seulement en 1994, à titre posthume.